Sezóna 1975/76 Poháru vítězů pohárů byla 16. ročníkem tohoto poháru. Vítězem se stal tým RSC Anderlecht.

První kolo

Druhé kolo

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Externí odkazy 
 1975-76 competition at UEFA website
 Cup Winners' Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Pohár vítězů pohárů
Fotbal v roce 1975
Fotbal v roce 1976